William Pullen ist der Name folgender Personen:

* William Pullen (Admiral) (William John Samuel Pullen; 1813–1887), englischer Admiral 
 William Pullen (Schauspieler) (William Augustus Pullen; 1917–2008), US-amerikanischer Schauspieler